Disney’s Friends for Change Games – amerykański krótkometrażowy program, który przedstawia zmagania Gwiazd Disneya dla Ochrony Środowiska. Zespoły są podzielone na 4 grupy – czerwoną, niebieską, zieloną i żółtą i rywalizują ze sobą w celu zdobycia 100 tysięcy dolarów dla organizacji ochrony środowiska na Ziemi. Prowadzą go Tiffany Thornton ze Słonecznej Sonny i Jason Earles z Kickin' It. W Polsce emitowany na kanale Disney Channel w poniedziałki, środy i piątki o godz. 13:25, 3 odcinki po 5 minut. Powtórki w niedzielę.

Drużyny 
Czerwoni:
 Mitchel Musso (kapitan drużyny)
 Davis Cleveland
 Kelsey Chow
 Dean Delannoit
 Zendaya Coleman
 Carlon Jeffery
 Jake T. Austin
 Roshon Fegan
 Doc Shaw
Zieloni:
 Brandon Mychal Smith (kapitan drużyny)
 Bella Thorne
 Adam Hicks
 David Henrie
 Eve Ottino
 Sterling Knight
 China Anne McClain
 Paula Dalli
 Valeria Baroni
Niebiescy:
 Debby Ryan (kapitan drużyny)
 Allisyn Ashley Arm
 Doug Brochu
 Hutch Dano
 Jake Short
 Olayo Cavalheiro
 Stefanie Scott
Żółci:
 Bridgit Mendler (kapitan drużyny)
 Adam Irigoyen
 Ryan Ochoa
 Gregg Sulkin
 Jorge Blanco
 Logan Miller
 Sierra McCormick
 Valentina Colombo

Polski dubbing 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Agnieszka Zwolińska
Dialogi: Marta Robaczewska
Wystąpili:
 Marcin Hycnar
 Joanna Pach
 Kajetan Lewandowski
 Mateusz Narloch
 Artur Pontek
 Jan Piotrowski
 Paweł Ciołkosz
 Maria Steciuk
 Łukasz Talik
 Beniamin Lewandowski
 Piotr Janusz
 Magdalena Krylik
 Agnieszka Marek
 Klementyna Umer
 Maria Niklińska
 Rafał Kołsut
 Justyna Bojczuk
 Agnieszka Mrozińska
 Michał Podsiadło
 Adam Pluciński
 Marta Dobecka
 Jakub Molęda
i inni

Linki zewnętrzne 
 

Teleturnieje